«Анджело, моя любовь» () — американский драматический фильм Роберта Дюваля о жизни нью-йоркских цыган. Картина была показана вне конкурсной программы на Каннском кинофестивале 1983 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни нью-йоркских цыган. Анджело Эванс — восьмилетний мальчик, сын цыганки, которая зарабатывает гаданием на улице. Анджело хорошо знаком с уличными нравами. Из-за конфликтного характера Анджело часто попадает в различные переделки. Одна из ситуаций, в которой оказался мальчик связана с кольцом, предназначавшимся Патриции, будущей невесте. Таккже в фильме показаны верования, обычаи и традиции цыган.

Производство 
Роберт Дюваль впервые увидел 8-летнего Анджело, ставшего главным героем фильма, в 1977 году. По словам режиссёра спор мальчишки с пожилой женщиной на Коламбус-авеню «звучал как любовная ссора». Сценарий фильма был написан самим Дювалем, также в ходе съёмок появлялись импровизационные фразы актёров, большинство из которых играли самих себя. Помимо самого Анджело в картине снялись его старший брат Майкл, сестра Дебби, мать Рути, подруга Патриция (Катерина Рибрака), в одной из сцен появляется и его отец Тони Эванс.

Журнал «Variety» сообщал, что на создание первого для себя художественного фильма Дюваль потратил около 5 лет и свыше 1 млн. долларов. Кроме того, одной из сложностей создания картины стало неумение большей части актёров, в том числе и Анджело, читать по-английски.

В ролях 
 Анджело Эванс — играет самого себя
 Майкл Эванс — играет самого себя
 Рути Эванс — играет саму себя
 Тони Эванс — играет самого себя
 Дебби Эванс — играет саму себя
 Стив Цыганофф — играет самого себя
 Милли Цыганофф — играет саму себя
 Фрэнки Уильямс — играет самого себя
 Джордж Николас — играет самого себя
 Катерина Рибрака — Патриция
 Тимоти Филлипс — школьный учитель
 Лачлан Янгс — школьный репортёр

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы о цыганах
Фильмы, действие которых происходит в Манхэттене